Голубина печера (Карабі-Яйла) — печера в Криму.
 Голубина печера (гірський хребет Таракташ) — печера в Криму.

Див. також 
 Коль-Баїр
 Голубиний грот